Rutiderma är ett släkte av kräftdjur. Rutiderma ingår i familjen Rutidermatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Rutiderma